Engeström oder von Engeström ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Engeström (1843–1899), schwedischer Großkaufmann  
 Gustaf von Engeström (1738–1813), schwedischer Chemiker, Bergrat und Mineraloge 
 Jakob von Engeström (1735–1802), schwedischer Politiker 

 Jonas Albin Engeström (1787–1846), schwedischer Chemiker, Physiker und Theologe 
 Lars von Engeström (1751–1826), schwedischer Diplomat und Politiker 
 Ragnar Engeström (1946–2008), schwedischer Archäologe 
 Sigfrid von Engeström (1889–1984), schwedischer lutherischer Theologe  
 Yrjö Engeström (* 1948), finnischer Pädagoge und Professor der Universität Helsinki

Siehe auch:
 Engström